Акулин, Михаил Иванович
 Акулин, Николай Иванович